Mercedes-Benz OM651 — семейство рядных четырёхцилиндровых дизельных двигателей внутреннего сгорания компании Mercedes-Benz, впервые представленных в октябре 2008 года. Создавалось как преемник серии ОМ646 (однако не основано на ней, а разработано заново) с четырьмя цилиндрами и предназначен для замены OM646. Производство было налажено на заводе в Штутгарте, Германия.

Несмотря на то, что большинство вариаций силового агрегата имеет рабочий объём в 2143 куб. см., тем не менее мощность его варьируется в диапазоне от 95 л.с. (Vito и Sprinter), 120 л.с. (рыночный индекс моделей — X180, где X — символ принадлежности автомобиля к определённому классу торговой марки) до 204 л.с. (рыночный индекс — X250). Версии мощностью свыше 125 кВт (170 л.с.) оснащаются системой турбонаддува с твинскролльной турбиной, ниже 100 кВт — обычным турбокомпрессором.

История 
Двигатель Mercedes-Benz OM651 дебютировал в октябре 2008 года на модели Mercedes-Benz C250 CDI (W204) BlueEFFICIENCY.

Описание 
Двигатель Mercedes-Benz OM651 представляет собой рядный 4-цилиндровый дизельный силовой агрегат с системой Common rail, непосредственным впрыском топлива, интеркулером и турбонагнетателем (обычным или твинскрольным). Газораспределительный механизм — DOHC, 16 клапанов. Степень сжатия — 16,2:1. Четыре электромеханические форсунки под высоким давлением подают топливо из общей магистрали впрыска непосредственно в камеры сгорания, что позволило улучшить горение по сравнению с предыдущими дизельными двигателями компании. Рециркуляция выхлопных газов уменьшает содержание кислорода в цилиндрах, что способствует уменьшение выброса вредных загрязняющих веществ.

Представлен в модификациях DE18 LA (рабочий объём равен 1796 куб. см) и DE22 LA (рабочий объём равен 2143 куб. см).

Мощность двигателя варьируется от 120 до 208 л.с. в зависимости от модификации. Изначально силовой агрегат соответствовал нормам выбросов стандарта Евро-5, к 2010 году благодаря обновлению стал соответствовать нормам Евро-6.

Технические характеристики

OM651 DE18 LA red.

OM651 DE18 LA

OM651 DE22 LA red.

OM651 DE22 LA

Примечания 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания
Автомобильные двигатели